Черевко́ — українське прізвище. Відомі носії:

 Черевко Віктор Прокопович — український поет-футурист, перекладач, відомий під псевдонімом Віктор Вер.
 Черевко Ігор Михайлович — український вчений-математик, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України.
 Черевко Кім Михайлович — український державний діяч, чиновник, господарник, міський голова Кіровограда у 1977-86 роки.
 Черевко Олександр Володимирович — заслужений економіст України, доктор економічних наук, голова Черкаської ОДА, губернатор Черкащини (2005–2010).

Українські прізвища